Strada statale 90 delle Puglie – strada statale italiana
 Strada statale 90 (Polonia) – strada statale polacca